Die Abkürzung SBSV steht für:
 Flughafen Salvador in Brasilien (IATA-Code)
 Schweizerischer Bobsleigh-, Schlittel- und Skeleton-Sportverband
 Schweizerischer Baseball- und Softball-Verband, früherer Name der Swiss Baseball and Softball Federation
 Südbadischer Sportschützenverband im Deutschen Schützenbund 

SBSV